Résultats détaillés de l’édition 1977 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 29 août au .

Faits marquants

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
31 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1977 de l'ATP
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

1977
US Open
US Open
US Open
Sport en août 1977
Sport en septembre 1977